Maiental ist
der zur Zeit der Alten Eidgenossenschaft übliche deutsche Name für das Valle Maggia im Nordwesten des Kantons Tessin
ein Ortsteil der Stadt Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
eine Gegend in der Gemeinde Sterup in Schleswig-Holstein, Deutschland